Niemcy:
 Bodenteich – była gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen
 Bad Bodenteich – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen